Monte Sant'Angelo – comune italiano in provincia di Foggia, Puglia
Monte Sant'Angelo – montagna della Campania
Monte Sant'Angelo – montagna del Lazio
Monte Sant'Angelo – montagna delle Marche
Monte Sant'Angelo – montagna della Sicilia
Monte Sant'Angelo - complesso universitario dell'Università Federico II di Napoli